A 2022-es TCR Európa-kupa volt a széria hetedik szezonja, amelyet május 30. és október 16-a között bonyolítottak le. Ezen időszak alatt a mezőny 7 versenyhétvégén szerepelt Európa 6 különböző országában.

Az egyéni címvédő a spanyol Mikel Azcona. A promótereknek sikerült megállapodniuk a dél-amerikai TCR-sorozat szervezőivel, hogy utóbbi sorozat 2022-es egyéni bajnoka lehetőséget kap a 2023-as kiírásában.

A szezon egyéni kiírását végül az argentin Franco Girolami nyerte meg, a csapatok között a belga Comtoyou Racing végzett az első helyen, míg az újoncok számára létrehozott kiírást Marco Butti, a Diamond Trophyt pedig Viktor Davidovszki (szintén a Comtoyou Racing versenyzői) nyerték meg.

Csapatok és versenyzők 

Megjegyzések
  Eredetileg a teljes szezont Maťo Homola teljesítette volna a HYUNDAI | Janík Motorsport színeiben, azonban kézsérülése miatt az utolsó két hétvégén Václav Janík, valamint Samuel Sládečka helyettesítették.
  Mike Halder szintén teljes szezonra nevezett, viszont a nürburgringi hétvége ütközött a dán TCR-bajnokság programjával, ahol a bajnoki címért küzdött, így végül azon az eseményen vett részt.
  Klim Gavrilov és Jevgenyij Leonov orosz származású autóversenyzők, azonban a 2022-es orosz-ukrán konfliktus miatt az FIA döntésének értelmében nem versenyezhetnek hazájuk színeiben.
  Tom Coronel a WTCR-rel való programütközés miatt nem tudott részt venni a norisringi fordulón, Stian Paulsen helyettesítette.
  Marco Buttit ígéretes teljesítménye után az ötödik versenyhétvégétől leigazolta a Comtoyou Racing, megszerzett pontjai azonban a csapatok számára kiírt pontversenybe nem számítottak bele.

Szabálymódosítások 
 A korábbi időmérő pontrendszer módosul, eddig az első 10 helyezett kapott pontot a kvalifikációt követően, 2022-ben azonban az időmérő edzés első etapjában is kap pontot az első hat helyezett, míg a Q2 végén a legjobb öt kap pontot az alábbi pontozás szerint: 10, 7, 5, 4, 3

Versenynaptár 
A versenynaptárat a sorozat promótere 2021. december 21-én hozta nyilvánosságra. A széria a DTM-mel és a GT Open sorozattal versenyez közös hétvégéken.

Eredmények

Áttekintés

Versenyzők 

Megjegyzések
 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Csapatok 

Megjegyzések
 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Trophy

Rookie 

Megjegyzések
Félkövér - Pole
Dölt - Leggyorsabb kör
 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Diamond 

Megjegyzések
 † – Nem ért célba, de teljesítette a versenytáv 75%-át, így teljesítményét értékelték.

Időmérő 
Magyarázat

Megjegyzések
 1 2 3 4 5 6 – A versenyzők Q1-ben elért pontszerző helyezései

Jegyzetek

További információk 
 A TCR Európa-kupa hivatalos honlapja

Európa-kupa